Васил Андреев може да се отнася за:

 Васил Андреев, български футболист
 Васил Андреев (1931-1999), български актьор, поет, текстописец и импресарио на Емил Димитров
 Васил Андреев (р. 1937), български физик